Laura Siegemund e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma Siegemund non ha potuto partecipare a causa di un infortunio. Pavić ha giocato insieme ad Andreja Klepač, ma i due sono stati eliminati al primo turno da Alicja Rosolska e Santiago González.

In finale Martina Hingis e Jamie Murray hanno sconfitto Chan Hao-ching e Michael Venus con il punteggio di 6-1, 4-6, [10-8].

Teste di serie

  Martina Hingis /  Jamie Murray (campioni)
  Sania Mirza /  Ivan Dodig (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Michael Venus (finale)
  Tímea Babos /  Bruno Soares (quarti di finale)

  Casey Dellacqua /  Rajeev Ram (primo turno)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Rohan Bopanna (quarti di finale)
  Lucie Hradecká /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

Wildcard 

  Kristie Ahn /  Tennys Sandgren (primo turno)
  Amanda Anisimova /  Christian Harrison (primo turno)
  Jennifer Brady /  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Louisa Chirico /  Bradley Klahn (primo turno)

  Liezel Huber /  Danny Thomas (primo turno)
  Sofia Kenin /  Michael Mmoh (primo turno)
  Jamie Loeb /  Mitchell Krueger (primo turno)
  Nicole Melichar /  Jackson Withrow (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

US Open 2017